Stupid Girl est le titre de plusieurs chansons :
 Stupid Girl, chanson de 1966 du groupe de rock The Rolling Stones ;
 Stupid Girl, chanson de 1995 du groupe de rock alternatif Garbage ;
 Stupid Girl, chanson de 2009 du groupe de hard rock Saving Abel ;

 Stupid Girl, album de 1979 de la chanteuse Ellen Foley.